È noto soprattutto per essere il bassista del gruppo Jamiroquai.

Ha suonato il basso in studio e dal vivo per due anni con Annie Lennox. Ha collaborato anche con Omar Lye-Fook, Mica Paris e il gruppo Down to the Bone. Suona con i Jamiroquai dall'aprile 2005, in sostituzione del dimissionario Nick Fyffe.

Discografia

Con Annie Lennox
Bare (2003)

Con Jamiroquai

Album
Rock Dust Light Star (2010)
Automaton (2017)

Singoli
Runaway - (dall'album High Times: Singles 1992-2006) (2006)

Altri progetti

Collegamenti esterni